La saison 1995-1996 du Championnat des Pays-Bas de football était la  de la première division néerlandaise à poule unique, l'Eredivisie. Les 18 meilleurs clubs du pays jouent les uns contre les autres lors de rencontres disputées en matchs aller et retour.

C'est l'Ajax Amsterdam, double champion en titre, qui remporte la compétition en terminant en tête du championnat. C'est le  de l'histoire du club.

Les 18 clubs participants

Compétition

Classement 
Le barème de points est modifié à partir de cette année, puisque la victoire passe à 3 points. Il se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Barrages de promotion-relégation 
La formule de barrage de promotion-relégation est identique à la saison dernière : les  et  d'Eredivisie affrontent chacun 3 clubs d'Eerste Divisie, qui se sont classés entre la  et la  de leur championnat. Les 8 clubs sont répartis en 2 poules de 4, dont le vainqueur accède ou se maintient parmi l'élite, les autres clubs sont reversés en .
Cette année, ce sont le FC Volendam et NEC Nimègue qui remettent leur place en D1 en jeu.

Poule A 

|}

Poule B 

|}

 NEC Nimègue et le FC Volendam se maintiennent en Eredivisie.

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat des Pays-Bas de football

Liens externes 
  Championnat des Pays-Bas de football D1 1995-96 sur RSSSF.

Championnat des Pays-Bas de football
Pays-Bas
Sport aux Pays-Bas en 1995
Sport aux Pays-Bas en 1996